Роберто Антонио Родригес Риос (, 1944 — 2022) — чилийский , специалист по сосудистым споровым растениям и флоре Чили. Директор департамента ботаники факультета естественных наук и океанографии Университета Консепсьона.

Совместно с  в 1997 году получил  за работу «».

5 января 2022 года появилась информация о смерти Р. Родригеса Риоса.

Названия растений опубликованные Родригесом

  [syn. ]
  [syn. ]
  [syn.  nom. nud.]

Публикации 
 Ruiz, A., C. Mardónes, C. Vergara, I. Hermosín-Gutiérrez, D. von Baer, P. Hinrichsen, R. Rodríguez & E. Domínguez. 2013 Analysis of hydroxycinnamic acids derivates in calafate (Berberis microphylla G. Forst.) berries by liquid chromatography with photodiode array and mass spectrometry detection. Journal of Chromatography A 1281: 38-45.
 Moreno, R., C. Le Quesne, I. Díaz y R. Rodríguez. 2013. Flora vascular del Parque Futange, Región de Los Ríos (Chile). Gayana Botánica 70(1): 121—135.
 Espejo, J. y R. Rodríguez. 2013. Antecedentes históricos en la descripción y del uso de Sophora toromiro (Phil.)Skottsb. (Fabaceae) en su hábitat natural: 1770—1948. Gayana Botánica 70(2): 383—389.
 Parra, M.J., R. Rodríguez, L. Cavieres, L. Muñoz-Tapia & C. Atala. 2015. Latitudinal patterns in Pteridophyte distribution of continental Chile. Gayana Botánica 72(1): 58-69.
 Rodríguez Ríos, R. 2015. Notas taxonómicas sobre Pteridófitos chilenos. Gayana Botánica 72(1): 94-100.
 Sotes, G.J., L.A. Cavieres & R. Rodríguez. 2015. Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. (Aizoaceae) y su presencia en la flora de Chile. Gayana Botánica 72(1): 149—151.
 Teillier, S., R. Rodríguez & P.W. Fritsch. 2016. Novedades nomenclaturales para Gaultheria (Ericaceae) en Chile. Gayana Botánica 73(1): 64-67.
 Ireland, R.R., G. Bellolio, J. Larraín & R. Rodríguez. 2017. Studies on the moss flora of the Bío-Bío region of Chile: Part 3. Phytokeys 77: 1-20.
 Rodríguez R. & R. Guzmán. 2017. Asplenium patagonicum (Aspleniaceae,Pteridophyta) nueva especie para Chile. Gayana Botánica 74(1): 229—232.
 Finot, V.L., A. Marticorena, R. Rodríguez & R.G. Muñoz. 2017. Endemic Species of the Family Poaceae in Chile: Taxonomy, Distribution, and Conservation. INTECH. Chapter 5: 63-86. http://dx.doi.org./10.5772/intechopen.68973
 Rodríguez Ríos, R. & Eric Chait. 2017. El Copihue, la flor nacional de Chile. Sello Editorial Universidad de Concepción. 91 pp.

Примечания